Матвей Муравьёв:
 Муравьёв, Матвей Артамонович (1711 — ?) — генерал-майор, мемуарист.
 Муравьёв, Матвей Иванович (1784—1836) — главный правитель Русской Америки (1820—1825).
 Муравьёв, Матвей Михайлович (1762—1823) — русский вице-адмирал